__БЕЗКН__
-{A Hard Day's Night}- може имати више значења:
 A Hard Day's Night (албум), албум Битлса
 A Hard Day's Night (песма), песма Битлса са истоименог албума
 A Hard Day's Night (филм)